Port-à-Piment kan syfta på:

Haiti 

 Port-à-Piment (kommun), Sud, 
 Port-à-Piment (ort), Sud,